Johann Hommert ist der Name folgender Personen:

* Johann Ernst Hommert (1717–1778), deutscher Bratschist 
 Johann Jacob Hommert (auch Johann Jakob Hommert; 1756–1825), deutscher Violinist und Organist